Le championnat de Suède de football 1992 est la  de ce championnat.

Saison régulière 

|}



Tour des champions 

|}

Tour des relégués 

|}

Barrage de relégation

Match aller

Match retour

Bilan de la saison

Lien externe 

  Page du championnat sur RSSSF

Championnat de Suède de football
Suede
Football en Suède en 1992